Toto je seznam hráčů Česka a jejich statistiky v sezóně 2001/2002 NHL.
 Stanley Cup v této sezóně získali Jiří Šlégr, Jiří Fischer a  Dominik Hašek s týmem Detroit Red Wings.

	
 F = Útočník
 D = Obránce
 G = Brankář

Seznamy hráčů NHL